Rockford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rockford Township (Illinois)
 Rockford Township (Floyd County, Iowa)
 Rockford Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Rockford Township (Kansas)
 Rockford Township (Minnesota)
 Rockford Township (Caldwell County, Missouri)
 Rockford Township (Carroll County, Missouri)
 Rockford Township (Nebraska)
 Rockford Township (North Dakota)
 Rockford Township (South Dakota)